Artur Gadowski (ur. 1967) – polski muzyk, wokalista
 Krzysztof Gadowski (ur. 1962) – polski polityk
 Walenty Gadowski (1861-1956) – polski ksiądz, taternik
 Witold Gadowski (ur. 1964) – polski dziennikarz, poeta